Heute im Stadion ist:
 Heute im Stadion (Bayerischer Rundfunk), eine Hörfunksportsendung im Bayerischen Rundfunk
 Heute im Stadion (Süddeutscher Rundfunk), eine Hörfunksportsendung im früheren Süddeutschen Rundfunk